Ukrajinska kriza 2014.
Rat u Istočnoj Ukrajini
 Ruska invazija na Ukrajinu 2022.
protusovjetska intervencija nakon prvog svjetskog rata
bitke poljsko-sovjetskog rata
bitke neovisne Ukrajine nakon prvog svjetskog rata
ukrajinsko bojište u drugom svjetskom ratu